Palomera (Conca), municipi de Castella-La Manxa
 La Palomera (el Bruc), muntanya al municipi del Bruc (l'Anoia)
 Sa Palomera, roca a la costa de Blanes (la Selva) que suposa el límit sud de la Costa Brava
 Coma Palomera, coma del municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Coma de Palomera, coma del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Serrat de Palomera, muntanya del municipi de Montclar (Berguedà)
 Barranc de Coma Palomera, barranc del municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Barranc de Palomera (Enrens i Trepadús), barranc del municipi de Tremps (Pallars Jussà)
 Barranc de Palomera (Rivert), barranc del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Graller de Palomera, avenc del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Obaga de Palomera obaga al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Pica Palomera, muntanya al municipi de Vielha e Mijaran (Vall d'Aran)
 Roca Palomera, roca del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Serrat de la Palomera, serra al municipi de les Avellanes (la Noguera)
 Turó de la Palomera, muntanya al municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell)